Sainte-Laguë ist der Familienname von:
 André Sainte-Laguë (1882–1950), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Sainte-Laguë-Verfahren